Heckler & Koch HK21 — немецкий единый пулемёт производства Heckler & Koch, разработан в 1961 году на основе винтовки HK G3.

Описание 

Пулемёт может вести огонь одиночными выстрелами или непрерывными очередями (в поздних вариантах возможна стрельба очередями с отсечкой по 3 патрона). Стрельба ведётся с закрытого затвора. Ствол быстросъёмный, охлаждение воздушное. Питание ленточное, но приёмник ленты может быть заменён на адаптер, позволяющий использовать коробчатые или барабанные магазины от винтовки G3 или ручного пулемёта HK11.

Варианты 
 HK21: базовый вариант под патрон 7,62×51 мм НАТО. Имел возможность использования патронов 5,56×45 мм и 7,62×39 мм путём замены некоторых деталей, включая приёмник, ствол и затвор. Заменен на HK21A1.
 HK21A1: улучшенный вариант HK21, выпущенный в середине 1970-х. Не имел возможность использовать другие калибры, а также не мог использовать магазинное питание из-за нового лентопротяжного механизма с откидной вниз крышкой.
 HK21E: последний серийный вариант под патрон 7,62×51 мм НАТО, появился начале 1980-х. Отличался удлинёнными стволом и ствольной коробкой, длина отката подвижных частей автоматики была уменьшена, что повысило кучность огня. Мог вести стрельбу очередями с отсечкой по 3 патрона.
 HK11: первый вариант под патрон 7,62×51 мм НАТО с магазинным питанием.
HK11A1: усовершенствованный вариант HK11.
 HK11E: вариант пулемета HK21E с приёмником магазинов и укороченным на 90 мм стволом (с 540 мм до 450 мм).
 HK23: вариант НК21 под патрон 5,56×45 мм.
 HK23A1: вариант HK23 с улучшенным механизмом подачи ленты.
 HK23E: последний серийный вариант под патрон 5,56×45 мм, имеет удлинённую ствольную коробку и может вести огонь очередями с отсечкой по 3 патрона.
 HK13: ручной пулемёт под патрон 5,56×45 мм с магазинным питанием, базирующийся на автомате HK 33. Ствол несъёмный, сошки складные.
 HK13E: вариант HK23E с магазинным питанием.
 HK73: экспериментальный вариант HK13E, адаптированный под использование специальных 150-патронных магазинов с беззвеньевым питанием.

Страны-эксплуатанты 

 : HK11A1 и HK21A1.
 
 : HK21A1.
 : HK21.
 : HK21E1.
 
 
 
 
 : HK11A1. Производится по лицензии.
 : HK21E.
 : HK21A1.
 : HK11A1 и HK21E.
 : HK21A1.
 : HK11 и HK21.
 : HK21.
 
 : HK21. Производится по лицензии.
 : HK21.
 : HK21.
 : HK11 и HK21.
 : HK21.
 
 
 : HK23E используется жандармерией.
 
 : HK23E.
 : использовался подразделением «Дельта» в операции «Орлиный коготь» в 1980 году. В настоящее время используется подразделениями специального назначения и федеральными правоохранительными органами.

Примечания

Ссылки 
 Описание пулемёта HK21 и его модификация на сайте World Guns

См. также 
 FN Minimi
 Список пулемётов

Единые пулемёты
Пулемёты Heckler & Koch
Появились в 1961 году в Германии